Buffalo Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Kanada:
 Buffalo Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo Mountain (Alaska)
 Buffalo Mountain (Arkansas)
 Buffalo Mountain (Routt County, Colorado)
 Buffalo Mountain (Summit County, Colorado)
 Buffalo Mountain (Montana)
 Buffalo Mountain (Churchill County, Nevada)
 Buffalo Mountain (Humboldt County, Nevada)
 Buffalo Mountain (Nye County, Nevada)
 Buffalo Mountain (Pershing County, Nevada)
 Buffalo Mountain (Kiowa County, Oklahoma)
 Buffalo Mountain (Latimer County, Oklahoma)
 Buffalo Mountain (Pittsburg County, Oklahoma)
 Buffalo Mountain (Bedford County, Pennsylvania)
 Buffalo Mountain (Perry County, Pennsylvania)
 Buffalo Mountain (Union County, Pennsylvania)
 Buffalo Mountain (Anderson County, Tennessee)
 Buffalo Mountain (Scott County, Tennessee)
 Buffalo Mountain (Washington County, Tennessee)
 Buffalo Mountain (Virginia)
 Buffalo Mountain (Greenbrier County, West Virginia)
 Buffalo Mountain (Logan County, West Virginia)
 Buffalo Mountain (Mingo County, West Virginia)